Plaats in Indonesië
 Panaragan (Bogor Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Panaragan (Cikoneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java